Trębki (gromada w powiecie gostynińskim)
 Trębki (gromada w powiecie płońskim)